Алекса́ндр И́горевич Кузнецо́в:
 Кузнецов, Александр Игоревич (род. 1951) — российский дипломат.
 Кузнецов, Александр Игоревич (род. 1992) — российский хоккеист.